Сиськов — многозначный термин:

 Сиськов — прежнее название хутора Сиськовский в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Сиськов — фамилия. Известные носители: Сиськов, Борис Николаевич, лётчик-ас Корейской войны (1950—1953)